Der Ewige Medaillenspiegel ist eine Liste, die folgende Einträge umfasst:

Siehe auch 
 Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften
 Liste der Juniorenweltmeister im Biathlon

Einzelnachweise 

Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften